Bruns er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Eduard Georg Bruns
 Ernst Heinrich Bruns
 Richard Bruns
 Victor von Bruns